Муравлянка — село в Скопинском районе Рязанской области России, входит в состав Горловского сельского поселения.

География 
Село расположено в 12 км на юг от центра поселения села Горлово и в 47 км на запад от райцентра города Скопин.

История 
Муровлянка в качестве «новоселебного села» упоминается в окладных книгах 1676 года, где о нем сказано, что оно выселилось из села Хворощева. Новопостроенная в селе Муровлянка церковь святого великомученика Димитрия Солунского обложена была в первый раз данью, по указу преосвященного Павла, митрополита Рязанского и Муромского, 5 января 1682 года. К тому же времени должно быть отнесено и построение Дмитриевской церкви.
При ней первоначально состояло: церковные пашни 10 четвертей в поле, сенных покосов на 25 копен; в приходе 50 дворов крестьянских, 8 бобыльских. В 1797 году построена была деревянная Дмитриевская церковь с приделом Всесвятским. Обветшавшую и грозившую падением колокольню велено было перестроить в 1843 году, но это исполнено было, за недостатком необходимых к тому сумм, только в 1852 году. Каменная Димитриевская церковь с такою же колокольней в селе была построена в 1906 году на средства прихожан и разных благотворителей. Настоящая часть храма окончена не была еще в 1914 году, ее строительство продолжалось, и был положен только бут. Трапезная часть уже была возведена. Престолов в храме было пять. Главный - во имя великомученика Димитрия Солунского. Второй престол был во имя святителя и чудотворца Николая Мирликийского, третий - Всех святых. В трапезной части престолы были: во имя рождества Пресвятой Богородицы и святых мучеников Флора и Лавра. В приходе имелись две земские одноклассные школы. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Затворниковской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 620 дворов.

С 1929 года село являлось центром Муравлянкого сельсовета Горловского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1959 года — в составе Скопинского района, с 2005 года — в составе Горловского сельского поселения.

Население

Известные уроженцы, жители 

 Овчинников, Максим Михайлович (1906—1976), гвардии младший сержант, Герой Советского Союза.
 Подобедов, Сергей Васильевич (1918—1988), заслуженный строитель РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР.

Достопримечательности  
В селе расположена Церковь Димитрия Солунского (1906).

Примечания 

Населённые пункты Скопинского района